Huntly – miasto w Szkocji
 Huntly (stacja kolejowa)
 Huntly – miasto w Nowej Zelandii
 Huntly – miasto w stanie Wirginia, USA